The Sims 2: Store Edition er en udvidelse til The Sims 2. Den er i øjeblikket stadigvæk i beta-test stadiet, men blev udgivet for amerikanske og canadiske spillere den 27. juni 2008.

Der er endnu ikke blevet offentliggjort nogen informationer om hvorvidt Store Edition vil blive udgivet til de resterende landes versioner af The Sims 2.

Med Store Edition udvidelsen gøres det muligt for spillerne af The Sims 2, at downloade objekter til spillet via en speciel online butik. Butikken kræver at man ved hjælp af et kreditkort køber såkaldte 'SimPoints', der derefter kan bruges til at købe og downloade et større udvalg af objekter. Blandt disse objekter findes blandt andet objekter fra de forskellige udvidelses- og ektrapakker. Derudover findes der også en række objekter eksklusivt til Store Edition.

For at Store Edition virker korrekt er det desuden påkrævet at man downloader og installerer EA Download Manager, da denne bruges til at hente både udvidelsen og de objekter man eventuelt måtte købe.

Referencer 

Computerspil fra 2008
2: Store Edition
Windows-spil

en:The Sims 2#The Sims 2 Store